Bölessjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Bölessjön (Bodsjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun,  (2,07 km²)
Bölessjön (Brunflo socken, Jämtland), sjö i Östersunds kommun,  (51,6 ha)
Bölessjön (Hackås socken, Jämtland), sjö i Bergs kommun,  (39,9 ha)
Bölessjön (Selångers socken, Medelpad), sjö i Sundsvalls kommun,  (13,5 ha)
Bölessjön (Tuna socken, Medelpad), sjö i Sundsvalls kommun,  (9,32 ha)
Bölessjön (Bodums socken, Ångermanland), sjö i Strömsunds kommun,  (2,6 km²)
Bölessjön (Sidensjö socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (21,6 ha)
Jämte-Bölessjön, sjö i Vännäs kommun,  (23,3 ha)

Se även
Bölesjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn